Rojewo peut désigner :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Rojewo, un village 

 dans la voïvodie de Lubusz
 Rojewo, un village

dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Rojewo, une gmina de la powiat d'Inowrocław
 Rojewo, un village de la powiat de Rypin